Ка́ррен () — фамилия. Известные носители:

 Каррен, Бриттани (род. 1990) — американская актриса.
 Каррен, Джон (род. 1962) — американский художник.
 Каррен, Жером (1941—1977) — французский убийца.
 Каррен, Кевин (род. 1958) — южноафриканский теннисист и тренер.
 Каррен, Клер (род. 1978) — британская и ирландская теннисистка.
 Каррен, Пэт (род. 1987) — американский боец смешанного стиля.
  (1894—1972) — канадский энтомолог.

См. также